Plaatsen
 Egmond, een Nederlandse gemeente
 Egmond aan Zee, een Nederlandse badplaats, voorheen een zelfstandige gemeente
 Egmond-Binnen, een Nederlands dorp, voorheen een zelfstandige gemeente
 Egmond aan den Hoef, een Nederlands dorp
 Kasteel Egmond, een voormalig kasteel in Egmond aan den Hoef

Zaken
 Brouwerij Egmond, een Nederlandse bierbrouwerij
 Egmond (gitaarbouwer), een Nederlandse gitaarfabrikant

van Egmond
 Aad van Egmond (1940-2020), Nederlands theoloog en universiteitsbestuurder
 Adelbert van Egmond (overleden ca. 740), een missionaris in Holland
 Anna van Egmond (1533-1558), eerste vrouw van Willem van Oranje
 Anne van Egmond (1947), een Nederlands programmamaakster en diskjockey
 Annet van Egmond (1964), een Nederlands kunstenares en ontwerper
 Christoffel van Egmond (van IJsselsteijn) (overleden ca. 1512), een historisch figuur
 Derk van Egmond (1956), een Nederlands wielrenner
 Dick van Egmond (1961), een Nederlands voetbalscheidsrechter
 Dirk van Egmond (2008), een Nederlands omroepmedewerker
 Emily van Egmond (1993), een Australisch prof-voetbalster en international
 Gary van Egmond (1965), een Australisch voetballer en voetbaltrainer
 Jacques van Egmond (1908-1969), een Nederlands wielrenner
 Klaas van Egmond (1946), een Nederlands hoogleraar in de geowetenschappen
 Max van Egmond (1936), een Nederlands zanger van klassieke muziek
 Michel van Egmond (1968), een Nederlands journalist en auteur
 Paul van Egmond (1943), een Nederlands voetballer
 Piet van Egmond (musicus) (1912-1982), een Nederlands organist en dirigent
 Piet van Egmond (verzetsstrijder) (1904-1964), een Nederlands verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog
 Sabina van Egmond (1562-1614), dochter van Lamoraal van Egmond en Sabina van Beieren
 Willem van Egmond (van IJsselstein) (ca. 1498-1587), een historisch figuur
 Wim van Egmond, een Nederlands radiodiskjockey

Egmond
 Uco Egmond (1948), een Nederlands stripauteur en illustrator

Zie ook 
 Egmont (doorverwijspagina)
 Jan II van Egmond (doorverwijspagina)

 Annalen van Egmond, het oudste Hollandse geschiedwerk
 Evangeliarium van Egmond, een 9e-eeuws handschrift
 Timpaan van Egmond, een reliëf afkomstig van de Sint-Adelbertabdij in Egmond